Koreas håndboldlandshold for mænd er et samlet landshold i håndbold for den Koreanske halvø.

Holdet spillede sin første officielle slutrunde ved VM 2019, og bestod af Sydkoreas håndboldlandshold og yderligere 4 spillere fra Nordkorea.

VM i håndbold 
2019 – 22. plads

Seneste trup
Trup for VM i håndbold 2019.

Træner: Cho Young-shin

Kilder

Eksterne henvisninger 

 IHF profil

Herrehåndboldlandshold
Håndbold i Sydkorea
Håndbold i Nordkorea